Сая́нское кольцо́:

 Саянское кольцо — туристический маршрут.
 «Саянское кольцо» — название фестиваля этнической музыки «Мир Сибири» до 2012 года.